Reigbert ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Reigbert (1887–1957), deutsche Schauspielerin
 Otto Reigbert (1890–1957), deutscher Bühnenbildner